That's My Wife (film uit 1929), een Amerikaanse film geregisseerd door Lloyd French
 That's My Wife (film uit 1933), een Britse film geregisseerd door Leslie S. Hiscott